Ел Бандидо има више значења:

 Ел Бандидо (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Бандидо (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику